Уржум — название населенных пунктов в России:

 Уржум — село в Алейском районе Алтайского края.
 Уржум — город в Кировской области.
 Уржум — деревня в Санчурском районе Кировской области.